KWW steht für
 Karstwanderweg Südharz
 Kernkraftwerk Würgassen
 Kohlrausch-Williams-Watts-Funktion

KWW